Church Hill kan syfta på följande platser:

USA 

 Church Hill, Maryland, ort, Queen Anne's County, 
 Church Hill, Tennessee, ort, Hawkins County, 
 Church Hill, Pennsylvania, ort, Mifflin County, 

Robotskapade USAförgreningar